Akamás (latinsky Acamus) je v řecké mytologii jméno několika méně významných mužských postav.

 Trójan Akamás – syn trojského vůdce Anténora. Zatímco otec válku přežil, Akamás byl zabit Mérionem, vojevůdcem z Kréty.
 Syn trojského spojence – velitel oddílu thráckých bojovníků. Padl v Tróji, v boji s Aiásem, zvaným Velký.
 Akamás z Athén – syn krále Thésea, nedosáhl však nikdy otcova věhlasu a neprožil tolikerá dobrodružství jako on. A tak ani v mýtech nezabírá žádné velké místo. Mezi bojovníky, kteří se před Trójou ukryli v útrobách dřevěného koně, byl také bojovník jménem Akamás a byl to pravděpodobně právě tento Théseův syn.

Literatura 
 

 Vojtěch Zamarovský, Bohové a hrdinové antických bájí
 Graves, Robert, Řecké mýty, 2004, 
 Houtzager, Guus, Encyklopedie řecké mytologie, 
 Löwe, Gerhard, Stoll, Heinrich Alexander, ABC Antiky
 Fink, Gerhard, Kdo je kdo v antické mytologii, 2004, 
 Neškudla, Bořek, Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, 2003, 

Hrdinové a postavy řecké mytologie
Fiktivní válečníci